Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campione)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Andrés Gómez (terzo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Hank Pfister (terzo turno)

 Steve Denton (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Henrik Sundström (terzo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Shlomo Glickstein (terzo turno)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1983